Halcke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Halcke (1665–1735), deutscher Mathematiker, Schreib- und Rechenmeister
 Paul Halcke (1662–1731), deutscher Mathematiker, Schreib-/Rechenmeister und Kalendermacher